Kokutai-ji (国泰寺) ist der Name

 zweier Tempel der japanischen Rinzai-shū:
 eines Zweigtempels des Nanzen-ji in Akkeshi (Präfektur Hokkaidō), siehe Kokutai-ji (Akkeshi).
 eines Haupttempels der Rinzai-shū in Takaoka (Präfektur Toyama), siehe Kokutai-ji (Takaoka).
 eines Tempels der japanischen Sōtō-shū im Stadtbezirk Nishi-ku von Hiroshima, siehe Kokutai-ji (Hiroshima).